Bihar peut faire référence à :

 le Bihar est un État du nord-est de l'Inde ;
 le Bihar est un ancien comitat du royaume de Hongrie.

Voir aussi 
 Bihar Sharif, une ville indienne ;
 Bihar ul-Anwar, une collection de hadiths chiites.